Hohenstadt ist der Name folgender Orte:

 Hohenstadt, Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hohenstadt (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenstadt (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohenstadt (Bad Wimpfen), Dorf der Stadt Bad Wimpfen im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hohenstadt (Schwäbisch Hall), Weiler auf der Gemarkung des Stadtteils Sulzdorf der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohenstadt (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Zábřeh, mit deutschem Namen Hohenstadt an der March, Stadt in der Tschechischen Republik
Siehe auch:
 Höhenstadt